Ліні́йна ву́лиця — назва вулиці у деяких населених пунктах України.

 Лінійна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Лінійна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Лінійна вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Лінійна вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Лінійна вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Лінійна вулиця — вулиця в місті Суми.
 Лінійна вулиця — вулиця в місті Харків.
 Лінійна вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Лінійна вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці